Примов:
 Примов, Кашакбай
 Примов, Бозулан — председатель Ошского облисполкома.